«People» es una canción compuesta por Jule Styne en 1964, con letra de Bob Merrill para el musical de Broadway Funny Girl donde actuaba Barbra Streisand presentando la canción.

Posteriormente, apareció en la película Funny Girl. En la famosa lista de las canciones más representativas del cine estadounidense quedó en la posición número 13.

Referencias

Enlaces externos
Canción YouTube
 Escena de la película Youtube

Arreglos ganadores del premio Grammy al mejor arreglo instrumental con acompañamiento vocal
Canciones de 1964
Canciones de musicales